Dudești se poate referi la:

 Dudești, cartier în București
 Dudești, sat în județul Brăila, reședință a comunei cu același nume
 Dudești, sat în județul Hunedoara, Transilvania, România
 Cultura Dudești, o cultură neolitică din a doua jumătate a mileniului V î.e.n.

 Dudeștii Noi
 Dudeștii Vechi

Vezi și 
 Duda (dezambiguizare)
 Dudescu, sat în județul Brăila